Флаг сельского поселения Большерогачёвское Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 августа 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Большерогачёвское № 10/5 и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3571.

25 октября 2011 года, решением Совета депутатов сельского поселения Большерогачёвское № 17/8, утверждено положение о флаге сельского поселения Большерогачёвское в новой редакции. Описание и рисунок флага изменений не претерпели.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, симметрично разделённое на три части белыми полосами (шириной в 1/10 ширины полотнища каждая), сходящимися к центру диагонально от краёв и прямо от нижнего края. По сторонам от полос полотнище зелёное, сверху — белое, отделённое тонкой чёрной чертой, покрытое узором в виде геральдических горностаевых хвостов и несущее посередине  изображение геральдической княжеской шапки. Ниже шапки, поверх полос и разделяемых ими частей полотнища, воспроизведены жёлтые весы с белыми монетами в чашах».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Большерогачёвское разработан на основе герба сельского поселения, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, природные и экономические особенности поселения.

Первое упоминание об административном центре Большерогачёвского поселения селе Рогачёво относится к середине XV века, когда оно входило в состав Дмитровского удельного княжества (1238—1569). В XIX веке оно представляло собой богатейшее купеческое село с добротными каменными домами и с церковью. Расположенное на двух больших трактах между городами Дмитровом и Клином, и имея в близости судоходную пристань в месте слияния рек Яхромы и Сестры, село Рогачёво издавна славилась как торговое. В селе еженедельно было два рынка, а ежегодно устраивалось две ярмарки. Торговали мануфактурой, галантереей, хлебом, солью, рыбой, скотом. Символ торговли — весы, полные монет, отражает историческое прошлое Рогачёво.

Вилообразный крест, похожий на рогатину — гласный символ одной из версий названия административного центра поселения — села Рогачёво. Плечи этого креста символизируют слияние рек Яхромы и Сестры на территории поселения у деревни Усть-Пристань.

Принадлежность поселения Дмитровскому району символически отражена основной фигурой флага Дмитровского района — княжеской шапкой, положенной на горностаевый мех.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Горностаевый мех — знак королевского достоинства, светской и религиозной знатности.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением весов
Деньги в геральдике